Мавроди — фамилия греческого (μαύρο — чёрный) происхождения. Возможна также транскрипция Мавродис. 
 Мавроди, Вячеслав Пантелеевич (род. 1962) — один из основателей финансовой пирамиды «МММ», брат Сергея Мавроди, был осуждён за мошенничество в крупных размерах.
 Мавроди, Иван Васильевич (1911—1981) — болгарский и украинский писатель и поэт.